The Cursed Crusade (The Cursed Crusade. Проклятый крестовый поход) — игра в жанре action-adventure, разработанная французской компанией Kylotonn. Издатель в Европе — dtp entertainment AG, в Японии — Ubisoft, в Северной Америке — Atlus, в России — 1С-СофтКлаб/Snowball Studios.

Геймплей 
Действие игры разворачивается на рубеже XII—XIII веков. Главный герой, тамплиер Денц де Бейль, отправляется в Четвёртый крестовый поход. В начале пути к нему присоединяется наемник Эстебан Новьембре (который может быть как ИИ, так и другим игроком онлайн или в режиме сплит-скрин).

На протяжении 5 глав (в общей сложности 38 миссий), игроки побывают на рыцарском турнире в Экри, возьмут штурмом замок Бирон, примут участие в осаде Зары, завоюют Константинополь и посетят легендарную крепость крестоносцев Крак-де-Шевалье.

Оценки 
Игра получила рейтинги 55/100 (PC) 45/100 (PS3) и 39/100 (Xbox 360) на Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 Официальный русскоязычный сайт

Компьютерные игры 2011 года
Action-adventure
Игры для PlayStation 3
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Компьютерные игры, изданные «СофтКлабом»
Компьютерные игры, изданные Snowball Studios